Юрий Яки́мов:
 Якимов, Юрий Александрович (род. 1953) — советский гребец, призёр Олимпийских игр, МСМК.
 Якимов, Юрий Львович (1931—2010) — советский и российский учёный в области механики.